Водиці — поселення в общині Водиці
 Водиці — община
 Водиці — поселення в общині Айдовщина

 Водиці — місто

  — община в окрузі Табор
  — село в общині Лгенице округу Прахатіце

Див. також 
 Водиця (значення)